Maneater se puede referir a:

 Una canción de 1982 por Daryl Hall y John Oates Maneater (canción de Hall & Oates).
 Una canción de 2006 por Nelly Furtado Maneater (canción de Nelly Furtado).
 Una canción de Panic at the Disco Maneater (canción de Panic at the Disco).